Горный журнал (російське гірниче видання)
 Горный журнал (Известия вузов)